S47 bzw. S 47 steht für:
 S-Bahn Berlin #S47, Berliner S-Bahnlinie
 „Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren.“, einer der Sicherheitsratschläge, siehe R- und S-Sätze #Liste der Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S-47 steht für:
 USS S-47 (SS-158), US-amerikanisches Unterseeboot

S.47 steht für:
 SABCA S.47, belgisches Militärflugzeug

Abkürzung